Dreptul de a te naște se poate referi la:

 Dreptul de a te naște (original în ), piesă de teatru radiofonic cubanez scrisă de dramaturgul și compozitorul cuban Félix B. Caignet radiodifuzată prima dată în 1948;

Filme
 Dreptul de a te naște (film din 1952), film mexican în regia lui Zacarías Gómez Urquiza, cu Gloria Marín, Jorge Mistral;
 Dreptul de a te naște (film din 1966), film mexican în regia lui Tito Davison, cu  Fernando Soler, Aurora Bautista;

Televiziune
 El derecho de nacer, telenovelă cubană din 1952, adaptare a teatrului radiofonic din 1948, protagoniști: Salvador Levy, Violeta Jiménez și Carlos Badia;
 El derecho de nacer, telenovelă mexicană realizată de Televisa în 1981, protagoniști: Verónica Castro și Salvador Pineda;
 El derecho de nacer, telenovelă mexicană realizată de Televisa în 2001 protagoniști: Kate del Castillo și Saúl Lisazo;